

Települések 

 Zarándbánya település Romániában, Arad megyében.
 Bănești falu Romániában, Dâmbovița megyében.
 Bănești falu Romániában, Giurgiu megyében. 
 Bănești település Romániában, Prahova megyében, Bănești község központja. 
 Bănești falu Romániában, Suceava megyében.
 Bănești falu Romániában, Vâlcea megyében.

 Bănești község Moldovában, Telenești járásban.